Actinarctus är ett släkte av trögkrypare som beskrevs av Schulz 1935. Actinarctus ingår i familjen Halechiniscidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Trögkrypare
Actinarctus